Ede steht für:

 Ede (Niederlande), Stadt im Gelderland
 Ede (Nigeria), Stadt im Bundesstaat Osun
 Ede (Vietnam), ethnische Minorität
 Ede (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Einzelsiedlung der Fraktion Unterrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Klischee-Name für einen Ganoven, z. B. Ede Wolf

Ede ist der Familienname folgender Personen:
 Chima Ede, deutscher Rapper und Songwriter
 Chinedu Ede (* 1987), deutscher Fußballspieler
 James Chuter-Ede (1882–1965), britischer Politiker
 Johann Ludwig Friedrich Ede (1802–1859), deutscher Unternehmer und Freimaurer
 Marit van Ede (* 2001), niederländische Handballspielerin
 Ronald Ede (* 1925), britischer Hürdenläufer und Sprinter
 Tonny van Ede (1924–2011), niederländischer Fußballspieler

EDE steht als Abkürzung für:
 E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler
 encrypt-decrypt-encrypt in Triple DES
 Equinox Desktop Environment, eine Desktop-Umgebung für UNIXoide Betriebssysteme
 Europa – Demokratie – Esperanto, eine politische Vereinigung

Abkürzung